Eparchia tarnopolska (Patriarchat Moskiewski) – eparchia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Eparchia tarnopolska (Kościół Prawosławny Ukrainy) – eparchia Kościoła Prawosławnego Ukrainy, wcześniej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego
 Eparchia tarnopolsko-trembowelska – eparchia Kościoła Prawosławnego Ukrainy, wcześniej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego
 Eparchia tarnopolsko-buczacka – eparchia Kościoła Prawosławnego Ukrainy, wcześniej Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 Archieparchia tarnopolsko-zborowska – eparchia Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego